Whitewater ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Whitewater (Colorado), im Mesa County
 Whitewater (Indiana), im Wayne County
 Whitewater (Kalifornien), im Riverside County
 Whitewater (Kansas), im Butler County
 Whitewater (Missouri), im Cape Girardeau
 Whitewater (Montana), im Phillips County
 Whitewater (Wisconsin), im Walworth County
 Whitewater (Town), Town(ship) im Walworth County, Wisconsin

 Whitewater-Affäre

Siehe auch:
 Weißenwasser 
 Agua Blanca